Nowa Wieś (polnisch für ‚Neues Dorf‘) ist der Name folgender Orte in Polen: 

in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Nowa Wieś (Orzysz) (bis 1945: Neuendorf, Kreis Johannisburg, Ostpreußen), Powiat Piski
 Nowa Wieś (Purda) (bis 1945: Neu Bartelsdorf, Kreis Allenstein, Ostpreußen), Powiat Olsztyński
 Nowa Wieś (Rybno) (bis 1920 und 1940 bis 1945: Neudorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen)
 Nowa Wieś Ełcka (bis 1945: Neuendorf, Kreis Lyck, Ostpreußen)
 Nowa Wieś Kętrzyńska (bis 1945: Neuendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen)
 Nowa Wieś Ostródzka (bis 1945: Neudorf, Kreis Osterode, Ostpreußen)

in der Woiwodschaft Großpolen:
 Nowa Wieś Ujska (Usch-Neudorf, Kreis Kolmar/Posen)
 Nowawieś Wyszyńska (Wischin-Neudorf, Kreis Kolmar/Posen)
 Nowa Wieś (Rozdrażew), Ort in der Gemeinde Rozdrażew

in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Nowa Wieś (Czudec), Ort in der Gmina Czudec

in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Nowa Wieś (Kęty) (Neudorf, Kreis Oświęcimski)
 Nowa Wieś (Dobczyce), Ort in der Gmina Dobczyce
 Nowa Wieś (Krakau), Stadtteil von Krakau

in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Nowa Wieś Notecka (Neudorf, Kreis Schubin/Posen)
 Nowa Wieś Pałucka (Eitelsdorf, Kreis Znin/Posen)

in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Nowa Wieś Wrocławska (Neuendorf bei Breslau)
 Nowa Wieś (Międzylesie) (Neuendorf, Kreis Habelschwerdt/Schlesien)

in der Woiwodschaft Oppeln:
 Nowa Wieś (Strzelce Opolskie) (Neudorf, Kreis Groß Strehlitz/Schlesien)
 Nowa Wieś (Zębowice) (Neudorf, Kreis Rosenberg/Schlesien)

in der Woiwodschaft Pommern:
 Nowa Wieś (Parchowo) (Neuendorf, Kreis Bütow/Pommern)
 Nowa Wieś (Sztum) (Neudorf, Kreis Stuhm/Westpreußen)
 Nowa Wieś Człuchowska (Neuguth, Kreis Schlochau/Pommern)
 Nowa Wieś Kartuska (Neudorf, Kreis Karthaus/Westpreußen)
 Nowa Wieś Lęborska (Neuendorf, Kreis Lauenburg/Pommern)
 Nowa Wieś Przywidzka (Hoch-Neuendorf, Kreis Karthaus/Westpreußen)
 Nowa Wieś Rzeczna (Neudorf, Kreis Preußisch Stargard/Westpreußen)

in der Woiwodschaft Schlesien
 Nowa Wieś (Mierzęcice)

in der Woiwodschaft Westpommern:
 Nowa Wieś (Czaplinek) (Schönhölzig, Kreis Deutsch Krone/Pommern)

Siehe auch:
 Nowa Wieś Królewska